Калда:

Топоним 
 Калда — река в Барышском районе Ульяновской области, приток Малой Свияги.
 Калда — село в Барышском районе Ульяновской области.
 Калда — деревня в уезде Рапламаа, Эстония.
 Калда — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.

Фамилия 
 Калда, Янек (род. 1978) — эстонский футболист.